Cauterets est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Occitanie.
 Ce nom est encore utilisé pour désigner sa station de sports d'hiver.